Madressilva-sem-pêlos é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Lonicera periclymenum subsp. hispanica
 Lonicera periclymenum subsp. periclymenum